União da Vitória (também chamado de Jardim União da Vitória) é um bairro localizado na zona sul de Londrina.

Características 
Uma peculiaridade do bairro é que grande parte das ruas, são denominadas com nomes de profissões, no plural. Tais como: professores, programadores, jornalistas, cozinheiros, datilógrafos, entre outros.

Possui duas escolas: uma para o ensino fundamental de pré a quarta série e a outra é a escola Thiago Terra ensino fundamental e médio.

Principais Vias 
 R. dos Comerciantes
 R. dos Sapateiros
 R. Elson Pedro dos Santos
 R. Henrique Vicente
 R. Miguel Campos de Souza

Subdivisões 
 Chácaras Bela Vista
 Jardim União da Vitória I
 Jardim União da Vitória II
 Jardim Nova Esperança

União